Телефонні коди в Європейському Союзі — система, що дозволяє користувачам телефонів країн ЄС здійснювати та приймати міжміські та міжнародні телефонні дзвінки.

Див. також 
 Телефонні коди країн світу

Джерела 
 Телефонні коди країн світу

Наука і технологія в Європейському Союзі
Телефонний зв'язок
Європа